Pedro Corral puede hacer referencia a:
 Pedro de Corral (fl. 1390-1431) escritor castellano.
 Pedro Corral Revuelta (n. 1948), futbolista español.
 Pedro María Corral Corral (n. 1963), político, escritor y periodista español.